Lajedo puede hacer referencia a:
 Lajedo (Lajes das Flores): freguesia portuguesa perteneciente al municipio de Lajes das Flores.
 Lajedo (Pernambuco): municipio brasileño del estado de Pernambuco.